У́лица Вершинина — название улиц в различных населённых пунктах:

Россия 
 Вершинина — улица в Волгограде (названа в честь  рабочего, участника революции 1905 года большевика Г. А. Вершинина).
 Вершинина — улица в Георгиевске (названа в честь лейтенанта милиции Р. В. Вершинина).
 Вершинина — улица в Звенигове (названа в честь Гл. маршала авиации К. А. Вершинина).
 Вершинина — улица в Крымске (названа в честь Гл. маршала авиации К. А. Вершинина).
 Вершинина — улица в Полевском (названа в честь металлурга В. Г. Вершинина).
 Вершинина — улица в Прокопьевске (названа в честь Героя Великой Отечественной войны И. И. Вершинина).
 Вершинина — улица в Санчурске (названа в честь Гл. маршала авиации К. А. Вершинина). 
 Улица и проезд в Томске (названы в честь фармаколога, академика АМН СССР Н. В. Вершинина):
 Улица Вершинина;
 Проезд Вершинина.
 Вершинина — улица в деревне Большая Шишовка Санчурского района Кировской области (названа в честь Гл. маршала авиации К. А. Вершинина).

Украина 
 Вершинина — улица в Кривом Роге (названа в честь Гл. маршала авиации К. А. Вершинина).

Улица Маршала Вершинина 
Все названы в честь Главного маршала авиации К. А. Вершинина:

Россия 
 Улица Маршала Вершинина — улица в Москве.
 Маршала Вершинина — улица в Кирове.

Украина 
 Маршала Вершинина — улица в Лисичанске.